NGC 4841A
NGC 4841B